Луапу́ла — река в Замбии и Демократической Республике Конго, почти на всём своём протяжении составляет границу между этими государствами.

Соединяет озеро Бангвеулу и озеро Мверу. Считается одним из верховьев реки Конго. Река дала название одной из провинций Замбии — Луапула. Последние 100 км русла Луапулы занимают обширные болота.

Бассейн Лувуа
Реки Замбии
Реки Демократической Республики Конго